Guillem I de Montferrat, marquès de Montferrat (vers 924)
 Guillem II de Montferrat, marquès de Montferrat junt al seu pare Aleram (mort abans del 961)
 Guillem III de Montferrat, marquès de Montferrat (991-1042)
 Guillem IV de Montferrat, marquès de Montferrat (1084-1100)
 Guillem V de Montferrat, marquès de Montferrat (1135-1190)
 Guillem de Montferrat Llarga Espasa, fill de Guillem V, comte de Jaffa i d'Ascaló (1176-1177)
 Guillem VI de Montferrat, marquès de Montferrat (1207-1225)
 Guillem VII de Montferrat, marquès de Montferrat (1253-1292)
 Guillem VIII de Montferrat, marquès de Montferrat (1464-1483)
 Guillem IX de Montferrat, marquès de Montferrat (1494-1518)
 Guillem de Mantoue, marquès (1550-1572) i després duc de Montferrat (1572-1587)
 Guillem de Montferrat (templer), mestre templer de la província d'Antioquia (mort el 1237)